Die Bitburger Badminton Open 2017 (offiziell: Bitburger Open Grand Prix Gold 2017) fanden vom 31. Oktober bis zum 5. November 2017 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Mit einem Preisgeld von 120.000 US-Dollar gehörte die 30. Austragung des Badmintonturniers (zum letzten Mal) zur hochdotierten Kategorie Grand Prix Gold.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Viertelfinale bis Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Dameneinzel

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Herrendoppel

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damendoppel

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Mixed

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Bitburger Badminton Open 2017 bei tournamentsoftware.com, abgerufen am 5. Januar 2021.

Einzelnachweise 

2017
Bitburger